Het ATP-tennistoernooi van Houston (officieel de Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship) van 2015 vond plaats van 6 tot en met 12 april in het Amerikaanse Houston. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Jack Sock. Hij versloeg in de finale Sam Querrey met 7-6(9) en 7-6(2). Het dubbelspel werd gewonnen door Ričardas Berankis en Tejmoeraz Gabasjvili. Zij versloegen in de finale Treat Huey en Scott Lipsky met 6-4 en 6-4.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Bronvermelding 
  Enkelspel
  Dubbelspel

Houston
ATP-toernooi van Houston